Dies iræ (« Jour de colère » en latin) est une séquence (c'est-à-dire une hymne liturgique chantée) du Moyen Âge. Par extension, ce titre peut aussi désigner :

Bande dessinée 
 Dies irae ou Jour de colère est un album de Milo Manara, tome 2 de la série Les Aventures de Giuseppe Bergman (1983).
 Dies irae est une série de bande dessinée (2003-2004).

Cinéma 
 Dies iræ  ou Jour de colère () est un film danois de Carl Theodor Dreyer (1943).
 Dies iræ est un court métrage d'Alexandre Astier (2003), qui a inspiré la série Kaamelott. C'est également le nom de la société de production d'Alexandre Astier.

Littérature 
 Dies iræ est un poème français de Leconte de Lisle (1818-1894).
 Dies iræ est une nouvelle slovaque de Martin Kukučín (1893).
 Dies iræ est un livre érotico-pornographique de Charles Bösersach (2003).

Musique 
 Dies iræ est un motet de Michel-Richard de Lalande (1690).
 Dies iræ est un oratorio de Krzysztof Penderecki (1967).
 Dies Irae est un groupe de death metal polonais (1992-2005).
 Dies irae est un album live de Noir Désir (1994).
 Dies irae est un album de Devil Doll (1996).

Autres 
 Dies Irae est une association française d'extrême-droite de la région de Bordeaux.
 Dies iræ, dies illa, solvet saeclum in favilla est le nom du treizième épisode de la saga MP3 Reflets d'acide.

Voir aussi